Termenul pui se referă în primul rând la pasăre, de la ieșirea din ou până la maturitate.

Se mai poate referi la:
 pui, pui de găină; carnea gătită a acestei păsări.
 Plan de Urbanism Integrat

Ca nume propriu, poate fi:
 Pui, comună în județul Hunedoara
 Pui, sat în județul Hunedoara, România
 Râul Pui, curs de apă, afluent al râului Slănic
 Fânațele Pui, arie protejată din România